Plusieurs sièges de Constantinople ont eu lieu durant l'histoire de l'Empire byzantin. Seuls deux aboutirent à la prise de la ville très bien défendue par son enceinte de remparts, celui de 1204 par les Croisés et celui de 1453 par les Ottomans ; le premier eut pour conséquence l'instauration temporaire de l'Empire latin (1204-1261); le second entraîna, après la chute de Constantinople, la disparition définitive de l'Empire byzantin, dernier avatar formel de l'Empire romain.

Une cité convoitée 
Constantinople a été une cité convoitée depuis sa création. Sans rappeler précisément les conditions de sa fondation par Constantin, il est toutefois nécessaire de comprendre que la ville se trouve idéalement placée entre Orient et Occident, au contact des principales civilisations du moment et à la croisée des principales routes de commerce aussi bien sur terre que sur mer. De plus, par ses nombreuses conquêtes et reconquêtes, Byzance multiplie les contacts avec des peuples assez souvent hostiles à sa suprématie (les Perses, les Bulgares, les Ottomans, mais aussi les Italiens, les Normands sans oublier les Croisés). Nous retiendrons également des différentes descriptions connues de Constantinople au Moyen Âge, par les Occidentaux ou par les Arabes, que la ville était remplie de richesses qui attiraient les convoitises.
 
Au cours de son histoire millénaire, Constantinople, héritière de l'Empire romain, a toujours joui d'une aura particulière : la capitale a ainsi connu près de trente sièges. Deux d'entre eux ont abouti à la prise de Constantinople et à sa perte par les Byzantins : en 1204 par les Croisés, et en 1453 par l'Empire ottoman de Mehmed II.

Liste des sièges

Sièges de Constantinople par les Perses et les Arabes 
 626 : siège conjoint de Constantinople par les Avars, les Slaves et les Perses sassanides
 674-678 : premier siège de Constantinople par les Arabes
 717-718 : second siège de Constantinople par les Arabes

Sièges de Constantinople par les Bulgares et les Rus' 
 813 : siège bulgare mené par Kroum
 860 : premier siège de Constantinople par les Rus'
 907 : deuxième siège de Constantinople par les Rus'
 941 : troisième siège de Constantinople par les Rus'

Sièges de Constantinople par les Hongrois 
 959 : siège mené par le chef hongrois

Sièges de Constantinople durant les guerres civiles byzantines 
 821-823 : siège mené par Thomas le Slave
 1047 : siège de Constantinople par Léon Tornikios

Sièges de Constantinople durant les Croisades 
 1203 : premier siège lors de la quatrième croisade
 1204 : siège décisif et victorieux lors de la quatrième croisade
 1235 : échec du siège par les Bulgares et les Nicéens
 1260 : échec du siège par les Nicéens

Reconquête grecque de Constantinople 
En 1261, une colonne militaire dirigée par Alexis Strategopoulos, général de Michel VIII Paléologue, entre dans la capitale latine, mal défendue : la plupart des troupes latines de défense de la ville sont absentes et en campagne. L'empereur latin fuit sans la moindre résistance. 

Constantinople est rétablie comme capitale de l'empire byzantin.

Sièges de Constantinople par les Ottomans 
 1391-1392 : premier siège de Constantinople par les Ottomans
 1394-1402 : deuxième siège de Constantinople par les Ottomans
 1411 : siège de Constantinople pendant l’Interrègne ottoman
 1422 : troisième siège de Constantinople par les Ottomans
 1453 : dernier siège décisif de Constantinople par les Ottomans : prise et chute de Constantinople.

Notes et références 

 
Constantinople